Die Rebellin steht für:
 ein Buch aus der Buchreihe von Trudi Canavan, siehe Die Gilde der Schwarzen Magier#Die Rebellin
 Die Rebellin (Film), ein dreiteiliger Fernsehfilm von Christian Jeltsch und Monika Peetz